Een nazar of "alziend oog", dat gebruikt wordt als amulet
Het Blauwe Raam of Blauwe Oog, een natuurfenomeen op het Maltese eiland Gozo
Blauwe Oog (productiemaatschappij)